Палаццо Барбариго делла Терацца () — палаццо в Венеции, расположенный в районе Сан-Поло, с видом на Гранд-канал, рядом с Палаццо Пизани-Моретта. Построен в 1568-1569 годы по заказу знатного семейства Барбариго.

Описание 
В 1739 году состоялся брак между Филиппо Барбариго, представителем семьи, владеющей дворцом, и Кьярой Пизани Моретта, принадлежащей семье, которая в то время владела соседним зданием. После этого два здания были соединены с помощью воздушных проходов, которые позволяли переходить из одного здания в другое через узкую улицу, разделяющую их, под названием Рамо Пизани Барбариго. Проходы все еще существуют, но были замурованы, так как в настоящее время здания принадлежат разным владельцам.

Здание было разделено и неоднократно меняло собственника. Сегодня здесь находится Немецкий центр венецианских исследований (основанный в 1972 году) и гостиница на нижних этажах, а второй этаж принадлежит семье Лоредан.

См. также 
 Список дворцов Венеции

Ссылки

Примечания 

Барбариго делла Терацца
Здания и сооружения Сан-Поло
Дворцы, построенные в XVI веке